Jean Rigal peut désigner :

 Jean Rigal (1890-1979), footballeur français ;
 Jean Rigal (1929-), théologien français ;
 Jean Rigal (1931-2015), homme politique français.
 Le père Jean Rigal (1860-1948), missionnaire en Arménie